Miasto Szybenik () – jednostka administracyjna w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej. W 2011 roku liczyła 46 332 mieszkańców.

Przypisy 

Szybenik